Le Championnat de squash du British Open féminin 1993 est l'édition 1993 du British Open qui se déroule au Centre de conférences de Wembley à Londres du 10 au 19 avril 1993. 

La tête de série  Michelle Martin remporte son premier titre face à Suzanne Horner.

Têtes de série

Tableau final

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Championnat de squash du British Open masculin 1993
 British Open

féminin 1993
British Open féminin
Sport en Angleterre en 1993
Sport en avril 1993
Compétition de squash à Londres